Fernando García (Peruviaans voetballer)
 Fernando García (Spaans voetballer)
 Fernando García (handballer), Argentijns handballer
 Fernando García (worstelaar), Filipijns worstelaar en judoka